День геолога — профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями. Праздновался ежегодно в первое воскресенье апреля c 1966 года в СССР, и продолжает отмечаться в некоторых странах бывшего СССР.

История 

Праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Праздник приходится на первое воскресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним работам и сборами в экспедиции.

Инициаторами обращения о создании праздника выступили советские геологи во главе с академиком А. Л. Яншиным. Поводом для праздника стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Профессиональный праздник закреплён Указами:
 Президиума ВС СССР от 31 марта 1966 года
 Президиума ВC СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях»
 Президиума ВC СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»
 Президента РФ от 31 июля 2013 года № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников»

В 2016 году отмечалось 50-летие празднования Дня геолога.

Праздничные мероприятия 
Время проведения праздника — первое воскресенье апреля — было выбрано потому, что окончание зимы знаменует начало подготовки к летним полевым работам и экспедициям.

Традиционно в это время геологи награждают отличившихся сотрудников, проводят праздничные мероприятия.

Кроме геологов, его считают своим профессиональным праздником:

 буровики
 маркшейдеры
 геофизики
 взрывники
 геоморфологи
 проходчики шахт
 поисковики и добытчики полезных ископаемых
 физические географы
 геомеханики

Где отмечают праздник 
День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих организациях бывшего Советского Союза, например: , , , , .

См. также 
 День шахтёра
 День работников нефтяной и газовой промышленности
 День Вулканолога
 День Земли

Примечания

Ссылки 

 День Геолога на сайте Российского минералогического общества
 Статья «Геолог» в Геовикипедии
 Анекдоты про геологов
 Геологи и горные инженеры Урала

Геолог
Геолог
Праздники Казахстана
Праздники СССР
Геологическое сообщество
Праздники апреля
Появились в 1966 году в СССР